Turvolândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Turvolândia (ort), Minas Gerais, 
 Turvolândia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar